Simeone ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Simeone (1943–2016), italienischer Politiker und Rechtsanwalt
 Augustin Simeone (1863–1940), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Carmelo Simeone (1933–2014), argentinischer Fußballspieler 
 Diego Simeone (* 1970), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Gianluca Simeone (* 1998), argentinischer Fußballspieler
 Giovanni Simeone (* 1995), argentinischer Fußballspieler
 Giuliano Simeone (* 2002), argentinisch-spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Simeon
 San Simeone
 Simone (Begriffsklärung)